

Persone
José Carlos Cracco Neto, noto come Zeca – calciatore brasiliano
José Carlos Gonçalves, noto come Zeca – calciatore portoghese naturalizzato greco
Jessé Gomes da Silva Filho, noto come Zeca Pagodinho – cantante e compositore brasiliano
José António Gonçalves da Silva, noto come Zeca – calciatore portoghese
José Joaquim de Carvalho, noto come Zeca – calciatore brasiliano